Ducato di Milano
Ducato di Milano (Longobardi)
Provincia del Ducato di Milano